Denumirea de Razdelna se poate referi la una din următoarele localități:

din Bulgaria:
 Razdelna, un sat în comuna Gălăbovo, regiunea Stara Zagora;
 Razdelna, un sat în comuna Beloslav, regiunea Varna.

din Ucraina:
 Razdelna, oraș în raionul omonim, regiunea Odesa.